Vršovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vršovice (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Vršovice (ort i Tjeckien, lat 49,88, long 17,94), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar